Forkortelsen PKU har flere betydninger:

 Fenylketonuri (også stavet Phenylketonuri) – en sygdom, som tidligere kaldtes Føllings syndrom
 PKU-testen – en undersøgelse af nyfødte for fenylketonuri
 Praktikpladskompenserende Undervisning – en praktikform i erhvervsuddannelserne, nu afløst af skolepraktik